Fukue (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Nagasaki: Fukue (Nagasaki) (heute: Gotō (Nagasaki))
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Fukue (Han)